Villette, pubblicato anche con il titolo Collegio femminile – romanzo di Charlotte Brontë del 1853
 Collegio femminile (Girls' Dormitory) – film del 1936 diretto da Irving Cummings